McCorkle ist der Familienname folgender Personen:

 George McCorkle (1946–2007), US-amerikanischer Musiker
 Joseph W. McCorkle (1819–1884), US-amerikanischer Politiker
 Margit L. McCorkle (* 1942), US-amerikanische Musikwissenschaftlerin und Pianistin
 Paul G. McCorkle (1863–1934), US-amerikanischer Politiker
 Susannah McCorkle (1946–2001), US-amerikanische Jazzsängerin

Siehe auch:
 MacCorkle